

Codici
ulf – codice ISO 639-3 della lingua usku

Fisica
ULF – acronimo di Ultra low frequency, che indica la parte dello spettro delle onde radio compresa tra 300 e 3000 Hz

Onomastica
Ulf – nome proprio di persona scandinavo maschile